es un estudio de animación formado en julio de 2009 como una fusión de Hal Film Maker y Yumeta Company.

Historia 
TYO Inc.fusionó sus dos estudios de animación filiales, Yumeta Company y Hal Film Maker el primero de julio. Yumeta Company absorbió a Hal Film Maker y cambió su nombre a TYO Animations.

Obras

Series de televisión

OVAs

ONAs

Películas

Enlaces externos

Referencias 

Estudios de animación de Japón
Estudios de animación en Tokio
Empresas fundadas en 2009